Малый Самовец — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.

Административный центр Малосамовецкого сельского поселения.

География 
Находится вблизи административной границы с Добринским районом Липецкой области.

Улицы 
 ул. Блюхера,
 ул. Ленина,
 ул. Молодёжная,
 ул. Садовая,
 ул. Тухачевского,
 ул. Школьная,
 пер. Колхозный.

Население

Инфраструктура 
Администрация поселения.

Сельское отделение почтовой связи Малый Самовец 396127

Памятник погибшим односельчанам.

Транспорт 
Автодорога регионального значения 20 ОП РЗ Н 7-7 «Верхняя Хава — Малый Самовец».

Примечания 

Населённые пункты Верхнехавского района